Carlos Lopes (atleta) — atleta campeão olímpico português
 Carlos López Estrada — cineasta mexicano
 Carlos Lopes (economista) — da Guiné-Bissau 

Desambiguações de antropônimos